Открытый чемпионат Германии 2017 — 111-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2017 году турнир прошёл с 24 по 30 июля. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Общая информация 
В этом году на одиночный турнир не заявились представители топ-20. Первым номером посева стал Альберт Рамос (№ 24 в мире на тот момент). Испанец в первом раунде неожиданно проиграл лаки-лузеру Леонардо Майеру (№ 138 в мире) из Аргентины . Прошлогодний чемпион Мартин Клижан не защищал титул. Леонардо Майер после победы над фаворитом успешно сыграл все матчи и дошёл до финала, в котором переиграл несеянного однофамильца Флориана Майера (№ 101 в мире). Леонардо во второй раз выиграл турнир в Гамбурге (до этого в 2014 году). Флориан стал первым немецким теннисистом в одиночном финале в Гамбурге с 2012 года, а последний раз немецкий теннисист побеждал на этом домашнем турнире в 1993 году. В основной сетке сыграли четыре представителя России, из которых лучше всех сыграл Карен Хачанов (третий номер посева), прошедший в четвертьфинал, где проиграл теннисисту из квалификации Федерико Дельбонису.

В парном турнире победу одержали первые номера посева Иван Додиг и Мате Павич, которые в финале обыграли второй сеянный дуэт Пабло Куэвас и Марк Лопес. Прошлогодние чемпионы Хенри Континен и Джон Пирс не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Леонардо Майер обыграл  Флориана Майера со счётом 6-4, 4-6, 6-3.
 Леонардо выиграл 2-й одиночный титул за карьеру в основном туре ассоциации и обе победы пришлись на турнир в Гамбурге.
 Флориан сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
 Иван Додиг /  Мате Павич обыграли  Пабло Куэваса /  Марка Лопеса со счётом 6-3, 6-4.
 Додиг выиграл 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павич выиграл 2-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии

 Мировой тур ATP 2017 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Германия
Теннис
Июль 2017 года
2017